Confluence puede referirse a:
 Confluence (Pensilvania), borough en el condado de Somerset, estado estadounidense de Pensilvania.
 Confluence (software), software comercializado por Atlassian.